Boettge ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Boettge (1848–1913), deutscher Militärmusiker
 Michael Boettge (1950–2010), deutscher Theater- und Fernsehschauspieler

Siehe auch:
 Böttge